Mahdschub ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Chaliq Mahdschub (1927–1971), sudanesischer Politiker
 Muhammad Ahmad Mahdschub (1908–1976), sudanesischer Politiker

Siehe auch:
 Mahgoub
 Mahjoub